Integrated Services Digital Network
 diazotan izosorbidu
 ISDN (album)